Nícies de Cos (tirà), tirà de l'illa de Cos.
 Nícies de Cos (gramàtic), gramàtic grec